Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Walo – polski geodeta i grawimetra
 Witold Walo – polski sztangista, olimpijczyk